Эдуард Панов:
 Панов, Эдуард Михайлович (1931— 2020) — советский и российский городской архитектор. 
 Панов, Эдуард Порфирьевич (род. 1948) — советский и российский художник-живописец.